

Letteratura 
La lotteria (The Lottery) – romanzo di Shirley Jackson del 1949

Televisione 
Il complotto (The Lottery) – film per la televisione del 1996 diretto da Daniel Sackheim  
 Il denaro non è tutto (The Lottery) – episodio della terza stagione de L'incredibile Hulk
 Lotteria (Lottery) – episodio della quinta stagione di New York New Yor
Lottery! – serie televisiva statunitense
The Lottery – episodio della serie televisiva Mr. Bean
The Lottery – serie televisiva statunitense del 2014

Musica 

Lottery – singolo di Jade Bird del 2018